

Patronyme 

 Bob Pettit (1932-), ancien joueur de basket-ball américain.
 Charles Pettit (1875-1948), homme de lettres français.
 Donald Pettit (1955-), astronaute américain.
 Edison Pettit (1889-1962), astronome américain.
 Georges Pettit (1982-), musicien canadien.
 George Hamilton Pettit (1872-1953), homme politique canadien en Ontario.
 Olivier Pettit (1918-1979), artiste français, sculpteur-céramiste.
 Philip Pettit (1945-), philosophe irlandais.

Toponyme 
 Pettit, census-designated place américaine située en Oklahoma.

Homonymie de patronyme